Каргаполов — русская фамилия.

Известные носители 
 Каргаполов, Валерий Павлович (род. 1950) — советский и российский преподаватель.
 Каргаполов, Михаил Иванович (1928—1976) — советский математик, доктор физико-математических наук, член-корреспондент Академии наук СССР.